Fabrizio Gifuni (1966) – attore italiano
 Noemi Gifuni (1936) – attrice e doppiatrice italiana
 Gaetano Gifuni (1932-2018) – funzionario italiano